Кевин Јан Магнусен (Роскилде, Данска, 5. октобра 1992) дански је аутомобилиста и возач Формуле 1 који тренутно вози за Хас. Претходно је за тај тим наступао од 2018. до 2020. где га је 2021. заменио Никита Мазепин. Син је Jaнa Магнусена који се у Формули 1 такмичио oд 1997. до 1998. године.

Титуле 
картинг
 Пежо Супер Карт ИЦА Јуниор 2006.
 НЕЗ шампионат - ИЦА Јуниор 2006.

 Формула Форд Данска 2008.
 Формула Рено 3.5 Серија 2013.

Резултати у Формули 1 

* Сезона у току.

Спољашње везе 
  - званична страница

Рођени 1992.
дански возачи Формуле 1
Возачи Макларена Ф1
Возачи Реноа Ф1
Возачи Хаса Ф1
Возачи формуле Форд
Возачи формуле Рено 2.0 НЕЦ
Возачи португалске формуле Рено 2.0
Возачи формуле Рено Еврокуп
Возачи АДАК формел мастерса
Возачи њемачке формуле 3
Возачи европске формуле 3
Возачи британске формуле 3
Возачи свјетске серије формула V8 3.5